Влади — фамилия.

 Влади, Марина (род. 1938) — французская актриса.
  (род. 1945) — германский бизнесмен и филантроп.
  (род. 1948) — германский историк и геолог.
 Влади (род. 1978) — российский рэпер, участник группы «Каста».